Mahakali steht für:
 Mahakali (Baitadi), ehemalige Gemeinde (Village Development Committee) im Distrikt Baitadi (Nepal)
Mahakali (Darchula), Stadt (Munizipalität) im Distrikt Darchula in der Provinz Sudurpashchim in Nepal
 Mahakali (Fluss), auch Sharda, Fluss in Nepal und Indien
 Mahakali (Göttin), indische Göttin von Zeit und Tod, Aspekt von Kali (Göttin)
 Mahakali (Zone), ehemalige Verwaltungszone Nepals

Siehe auch:
 Mahakali Caves, buddhistisches Höhlenklostedurpashchim in Nepal in der Nähe von Mumbai, Indien
 Mahakali pyakhan, Tanztheaterstil in Kathmandu, Nepal
 Maha Kali, Lied der Band Dissection